Brogli ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Burgener Brogli (* 1961), Schweizer Politikerin (SP)
 Roland Brogli (1951–2017), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Broglie (Begriffsklärung)
 Brogly